The Crown (englisch für „die Krone“) steht für:
 je nach Kontext die Gesamtheit des Staates innerhalb der Commonwealth Realms, den Monarchen als Oberhaupt des Commonwealth, oder die Regierung und den öffentlichen Dienst der Britischen Monarchie
 The Crown (Band), schwedische Band
 The Crown (Fernsehserie), britische Fernsehserie (seit 2016)
 The Crown, englischer Name des Huang Guan Shan, Berg im Autonomen Gebiet Xinjiang, Volksrepublik China

Siehe auch:
 The Crowns
 Crown (Begriffsklärung)